Трю́бнер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Трюбнер, Вильгельм (1851—1917) — немецкий художник из так называемого «круга Лейбля».
 Трюбнер, Маттиас — немецкий бобслеист и тренер, чемпион мира по бобслею.
 Трюбнер, Николай (1817—1884) — немецко-английский издатель, книготорговец и лингвист.